Termin AFTC ima više značenja.

 Arabinofuranan 3-O-arabinoziltransferaza, enzim
 Test centar ratnog vazduhoplovstva ()